Ретивый — русский миноносец типа «Сокол» (10 октября 1907 года переклассифицирован в эскадренный миноносец).

Служба 
 1910—1911 — Прошёл капитальный ремонт корпуса в Свеаборгском порту с заменой водогрейных трубок в котлах и перевооружением.
 1913 — В Санкт-Петербурге на заводе фирмы «Эклунд и Ко» установлены щитовые тралы.
 1914—1915 — Осуществлял боевое траление, нёс дозорную и конвойную службы.
 Январь 1916 — Включён в состав 2-го дивизиона дивизии траления, использовался как тральщик.
 Февраля 1917 — Участвовал в февральской революции.
 7 ноября 1917 — Вошёл в состав Красного Балтийского флота.
 15 марта 1918 — Передан в распоряжение Финляндской Советской Рабочей республики.
 10-16 апреля 1918 — Совершил переход из Гельсингфорса в Кронштадт.
 2 августа 1918 — Переклассифицирован в миноносцы. По указанию В. И. Ленина 6 июня вместе с однотипными миноносцами «Прыткий», «Прочный» и «Поражающий» отправлен из Петрограда на Волгу, и 2 августа они вышли в поход. Через Мариинскую систему первые три шли своим ходом, а «Поражающий» — на буксире. Для уменьшения осадки с них были сняты орудия, на борт было загружено минимальное количество топлива, откачана балластная вода. По прибытии в Нижний Новгород на Сормовском заводе орудия в течение нескольких дней были вновь установлены. 24 августа прибыли в Нижний Новгород, где на них установили по две 75/50-мм пушки.
 24 августа 1918 — Прибыл в Нижний Новгород.
 27 августа 1918 — Включён в состав Волжской военной флотилии.
 20 октября 1918 — Включён в состав Азово-Каспийской военной флотилии.
 31 июля 1919 — Включён в состав Волжско-Каспийской военной флотилии.
 5 июля 1920 — Включён в состав Морских сил Каспийского моря.
 Август-октябрь 1918 — Участвовал в боях с белогвардейцами под Казанью и на реке Кама.
 1919—1920 — Участвовал в боях с белогвардейцами в низовьях Волги и на Каспийском море.
 16 августа 1922 — Исключён из состава Морских сил Каспийского моря, разоружён и сдан Комгосфондов для реализации.
Всё по

Командиры миноносца 
 капитан 2-го ранга Бахирев, Михаил Коронатович — 09.05.1907-31.03.1908
 старший лейтенант Подгурский, Николай Люцианович — 15.05.1909-17.03.1910
 капитан 2-го ранга Небольсин, Сергей Андреевич — 1914
 лейтенант Голубев, Владимир Валентинович — хх.08.1914-хх.хх.1916
 лейтенант Ротберг, Эрнест Александрович — 29.09.1917-06.10.1917
 лейтенант Рыбалтовский, Николай Юльевич — 1918

Интересные факты 
 В составе экипажа миноносца в боях на Каме участвовал будущий советский разведчик Рудольф Абель.

Примечания

Литература 
 Ю. В. Апальков Российский Императорский флот 1914—1917. — Москва: Моделист-конструктор, 1998. — 32 с. — (Морская коллекция № 4 (22) / 1998). — 4300 экз.
 "Морская коллекция, 2004, № 02. Миноносцы типа «Сокол». Николай Афонин, Сергей Балакин

Ссылки 
 Н. Н. Афонин, С. А. Балакин. Миноносцы типа «Сокол»

Миноносцы типа «Сокол»
Суда по алфавиту
Корабли Волжской военной флотилии